Молчадь () — деревня в Барановичском районе Брестской области Белоруссии, центр Молчадского сельсовета. Население — 422 человек (2019).

География 
Деревня находится на севере Брестской области в 28 км к северо-западу от центра города Барановичи и в 3 км от границы с Гродненской областью. Местность принадлежит к бассейну Немана, по северной окраине деревни протекает река Молчадь, в которую здесь впадает река Своротва. Через Молчадь проходит местная автодорога Барановичи — Дятлово, ещё одна дорога идёт в сторону Слонима. Через Молчадь проходит ж/д линия Барановичи — Лида, в деревне есть ж/д станция.

Этимология 
Ряд исследователей считают название балтским и полагают, что населённый пункт заимствовал его от реки. В топонимическом словаре Жучкевича приводится альтернативная версия, деревня получила название от личного имени, а река заимствовала имя от поселения.

История 
Впервые Молчадь упоминается в первой половине XV века в связи с постройкой здесь католической церкви Святой Троицы. С 1486 года в письменных источниках поселение значится как местечко Слонимского повета, владение великих князей. Во время русско-польской войны 1654—1667 годов местечко было сожжено, потом отстроилось. Находилось во владении Халецких, позднее Юдицких и Тизенгаузов.

После третьего раздела Речи Посполитой (1795) Молчадь вошла в состав Российской империи, принадлежала Люшневской волости Слонимского уезда Гродненской губернии. В 1867 году российскими властями был ликвидирован костёл, в 1869—1873 годах выстроена православная церковь св. Петра и Павла. В 1862 году здесь было открыто народное училище, в 1879 произошёл большой пожар, который уничтожил значительную часть деревянных построек. В 1884 году рядом с местечком прошла железная дорога. Состоянием на 1886 год здесь было 45 дворов, 2 церкви, 3 синагоги, пивоварня, железнодорожная станция, народное училище. В 1897 году здесь проживало 1188 евреев (68,5 % населения местечка).

Согласно Рижскому мирному договору (1921) Молчадь вошла в состав межвоенной Польши, в Слонимский, а с 1926 год Барановичский повет. С 1939 года деревня в БССР.

В Великую Отечественную войну с конца июня 1941 года до 9 июля 1944 г. деревня оккупирована немецкими войсками, в деревне образовано гетто, где было убито более 3600 евреев.

Родники 
 Мурованка-1
 Мурованка-2
 Мельница
 Сунгловщина

Население 
{{ВыводДанных|Столбцов=10|Заголовок=Численность населения (по годам)|Больше=увеличение|Меньше=уменьшение|1886|1100|1921|1483|1939|1965|1959|1141|1970|995|1998|1246|2005|950|2009|661|2019|422}}

 Инфраструктура 
 Отделение почтовой связи — улица Кирова, 79.
 Средняя школа — улица Кирова, 97.
 Детский сад — улица 60 лет СССР, 22.
 Школа-интернат — улица Новая, 32.
 Больница — улица 60 лет СССР, 16А.
 Дом быта —  улица Кирова, 74.
 Сельский клуб —  улица Советская, 4.
 Магазин «Евроопт» —  улица Кирова, 37.

 Достопримечательности 

 Петропавловская церковь (1873 год).
 Несколько каменных зданий конца XIX века: корчма, пекарня, аптека, бывшая синагога.
 Кладбищенская часовня.
 Еврейское кладбищеЧасть маршрута EuroVelo.
 Памятник землякам и жертвам фашизма'''. Для увековечения памяти 112 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, 3600 мирных жителей, расстрелянных фашистами. В 1977 году установлен установлен памятник — скульптурная композиция и две стелы, на одной из них — имена погибших.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 Молчадь на сайте globus.tut.by 
 Молчадь на сайте radzima.org

Населённые пункты Барановичского района